Tripes est le deuxième épisode de la Saison 1 de la série télévisée The Walking Dead, classifiée dans le genre des séries télévisées d'horreur post-apocalyptique. L'épisode a d'abord été diffusée sur AMC aux États-Unis le 7 novembre 2010, et a été écrit par Frank Darabont (qui a réalisé le pilote) et réalisé par Michelle MacLaren. Il marque les première apparition de Laurie Holden (Andrea Harrison), IronE Singleton (T-Dog), Chandler Riggs (Carl Grimes),

Intrigue 
L' ancien adjoint du shérif Rick Grimes (Andrew Lincoln) s'échappe du char et à l'essaim de rôdeurs avec l'aide de Glenn Rhee (Steven Yeun), les conduisant à la sécurité d'un grand magasin. Rick rencontre les autres membres du groupe de récupération de Glenn, dont Andrea Harrison (Laurie Holden), Merle Dixon (Michael Rooker), un raciste virulent, et T-Dog (IronE Singleton), un homme noir consterné par l'attitude de Merle. Lorsque Merle tente de battre T-Dog et d'affirmer le contrôle, Rick le soumet et le menotte à un tuyau sur le toit du magasin. Glenn prend contact avec le camp des survivants à l'extérieur de la ville, où, à l'insu de Rick, son ami Shane Walsh, sa femme Lori (Sarah Wayne Callies) et son fils Carl (Chandler Riggs) sont sains et saufs. Shane et Lori croient toujours que Rick est mort et ont commencé une relation sexuelle.

Alors que les marcheurs envahissent le bâtiment, le groupe trouve sa voie d'évacuation à travers l'égout coupé. Rick repère un camion fourgon à proximité qu'ils pourraient utiliser pour s'échapper. Rick et Glenn se couvrent du sang et des viscères d'un marcheur envoyé pour masquer leur odeur aux autres marcheurs alors qu'ils traversent la horde. Il commence bientôt à pleuvoir, emportant l'odeur du promeneur, et Rick et Glenn font une pause pour le camion. Glenn utilise l'alarme de voiture sur une Dodge Challenger pour éloigner les rôdeurs, tandis que Rick conduit le camion jusqu'aux portes de chargement du grand magasin. Dans la précipitation pour s'échapper, T-Dog laisse tomber accidentellement la clé des menottes de Merle dans un égout pluvial, et ils sont obligés de l'abandonner; cependant, T-Dog sécurise la porte d'accès au toit avec une chaîne lourde pour donner à Merle une certaine protection. Le groupe restant voyage avec Rick vers le camp des survivants, suivi de Glenn de près.

Production 
"Guts" a été écrit par Frank Darabont et réalisé par Michelle MacLaren. L'épisode contient une séquence dans laquelle les survivants tuent et disséquent un marcheur. Rick Grimes et Glenn Rhee s'entendent pour trouver un véhicule pour s'échapper du centre-ville d'Atlanta et, pour éviter d'attirer l'attention de hordes de promeneurs, s'enroulent des entrailles autour d'eux. Le tournage de la scène a commencé dans la partie non gratte-ciel du Sam Nunn Atlanta Federal Center , dépeint comme un emplacement abandonné de Macy. (C'est en fait l'ancien magasin phare historique de Rich's basé à Atlanta, fermé par la société mère de Macy ; le vrai centre-ville de Macy's était le magasin Davison.) L'écrivain Robert Kirkman a estimé que cela "avait tout à fait du sens dans le contexte de l'histoire", et a ajouté que la violence graphique avait sa place dans la série. Dans son interview avec Entertainment Weekly, Kirkman a expliqué pourquoi les personnages se sont couverts du sang et des entrailles d'un marcheur :

Ce n'est pas qu'ils sentent mieux, c'est juste qu'ils sont habitués à une odeur générale de mort, car ils se déplacent en groupe. Et la seule façon dont ils peuvent éventuellement différencier les personnes vivantes des personnes décédées, c'est une sorte d'absence de cette odeur. C'est vraiment juste une différence dans leur odeur, pas 'Hé, nous pouvons chercher de la chair vivante comme un limier !' Il m'est venu à l'esprit que de temps en temps, il y a des zombies qui n'ont pas vraiment l'air beaucoup plus morts qu'une personne vivante. Ce ne peut pas vraiment être d'un point de vue visuel qu'ils attaquent des êtres humains. Et ils ne s'attaquent pas, jamais. Il doit donc y avoir une raison à cela. Alors peut-être que c'est une sorte d'odeur. 

Aux côtés du casting principal (IronE Singleton comme T-Dog, Jeryl Prescott comme Jacqui, Juan Pareja comme Morales), "Guts" présente des apparitions invitées de plusieurs acteurs et actrices, dont Emma Bell comme Amy et Michael Rooker dans le rôle de Merle Dixon. Le mois suivant après que Sarah Wayne Callies a été annoncée pour jouer le rôle de la femme de Rick, Lori Grimes, Laurie Holden a réclamé le rôle d' Andrea ; Holden avait auparavant travaillé avec Darabont au cinéma dans le film d'horreur de science-fiction The Mist, (2007), ainsi que dans la comédie dramatique The Majestic (2001), dont elle partageait l'affiche avec Jim Carrey. Andrew Rothenberg a joué Jim. Sam Witwer, qui avait collaboré avec Darabont dans The Mist, est apparu comme un soldat mourant. Frances Cobb a joué un survivant du camp. Chance Bartels a joué le marcheur tiré par Merle. Kirkman a déclaré qu'il était ravi en entendant l'apparition de l'acteur et a ajouté qu'il connaissait Rooker depuis le film comique Les Glandeurs (1995). Il était satisfait de la performance de Rooker, plaisantant en disant que c'était "" The Michael Rooker Show "pour un épisode solide."

Accueil 
Leonard Pierce de l'AV Club lui a donné une note de B− sur une échelle de F à A, commentant que c'était une baisse de qualité par rapport au pilote, mais a déclaré qu'il "avait beaucoup de bonnes qualités" et "le spectacle a toujours l'air fantastique, et le choix d'utiliser un film 16 mm est payant à chaque fois, donnant à tout une qualité nette et lumineuse qui correspond parfaitement à l'ambiance." Eric Goldman de l'IGN a noté l'épisode 7 sur 10 et a également noté à quel point il s'agissait d'un épisode plus faible que le pilote. Goldman n'a pas aimé l'introduction de Merle, le qualifiant de "ridicule", mais a apprécié la séquence dans laquelle Rick et Glenn se couvrent de tripes pour les déguiser des zombies. Il a commenté: "Dans l'ensemble, cet épisode a eu ses moments amusants, ressemblant plus à un film d'horreur rempli d'adrénaline qu'au pilote au rythme plus lent. Mais il manquait également l'émotion et la profondeur du pilote."

Référence 

 "'Walking Dead' episode 2 recap: No 'Guts,' no glory on AMC's zombie series"
 "Interview with Chance Bartels (1st. Walker Shot By Merle Dixon) From The Walking Dead TV Series On AMC"
 "AMC adds actor, producer to 'Walking Dead'"
 "Sunday Cable Ratings: The Walking Dead Lives!; Boardwalk Empire Up; + Real Housewives, Hannah Montana, Kendra & Much More"
 "'Being Human' Star Slams AMC Over Aborted 'Walking Dead' Web Series"

The Walking Dead